Nåtö kan syfta på:

Finland 

 Nåtö, Lemland, Åland,  
 Nåtö, Houtskär, Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar